Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Kołacińska – polski lekarz
 Rafał Kołaciński – polski kompozytor i producent muzyczny
 Władysław Kołaciński – polski żołnierz podziemia
 Zbigniew Kołaciński – polski elektrotechnik